Григо́рий Пономарёв:
 Пономарёв, Григорий Григорьевич (1910—1990) — советский партийный и государственный деятель, министр хлебопродуктов и заготовок БССР.
 Пономарёв, Григорий Игоревич (род. 1995) — российский боец ММА, а также профессиональный регбист.